O Seguros Bolívar Open San José é um torneio tênis, que fez parte da série ATP Challenger Tour, realizado em 2011, em piso duro, em San José, Costa Rica.

Edições

Simples

Duplas

Ligações Externas 
Site Oficial

ATP Challenger Tour
Torneios de tênis na Costa Rica